NGC 5433 (другие обозначения — UGC 8954, MCG 6-31-50, ZWG 191.38, KUG 1400+327, IRAS14003+3245, PGC 50012) — спиральная галактика (Sd) в созвездии Гончие Псы.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

5433
Гончие Псы (созвездие)